Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2006 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 15 september 2006.

Vrouwen 09